Brzak oder Brzák ist der Familienname folgender Personen:
 František Brzák (1915–2006), tschechoslowakischer Kanute
 Jan Brzák-Felix (1912–1988), tschechoslowakischer Kanute